Music & Me nebo Music and Me může být:

 Music & Me (album), album Michaela Jacksona
 Music & Me (album, SIRPAUL), album hudebníka jménem SIRPAUL
 Music and Me (album, Nate Dogg), album Nate Dogga
 Music and Me (album, Sarah Geronimo), album zpěvačky Sarah Geronimo